Amelia Gallego de Miguel es una historiadora del arte española, cuya obra se centra en el estudio de la rejería española. 

Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por la provincia de Valladolid.

Su ámbito de investigación es el arte en Castilla y León, aunque ha realizado colaboraciones en otras zonas de la geografía española, como Guadalajara Galicia o Sevilla, entre otras. Su obra se compone de numerosos libros, en los que destaca el estudio de la rejería en diferentes provincias castellano-leonesas. Además, ha realizado decenas de colaboraciones en publicaciones científicas.

Libros publicados

Referencias 

Historiadoras de Castilla y León
Historiadores del arte de España del siglo XX
Historiadores del arte de España del siglo XXI
Españolas del siglo XX
Españolas del siglo XXI
Historiadores de la provincia de Valladolid
Académicos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando